Eigraben ist ein Gewässername:

 Eigraben (Menach), linker Zufluss der Menach bei Unterwiesing, Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Eigraben (Ränggbach), linker Zufluss des Ränggbachs (zur Kleine Emmen) nach Unterey, Gemeinde Kriens, Wahlkreis Luzern-Land, Kanton Luzern

Siehe auch:
 Eibach